Ela – zdrobnienie imienia Elżbieta
 Ela – starotestamentowy król Izralea
 Ela – postać biblijna za Starego Testamentu, syn Kaleba
 ELA – Europejska Lewica Antykapitalistyczna